Вставка — многозначный термин:
 Вставка (эпентеза) в языкознании — добавление одного или более звуков в слово.
 Вставка в театре — отдельная часть декорации.